

Persone

Altro 
 Medici – famiglia nobile italiana della Toscana
 Medici di Melegnano – famiglia nobile italiana della Lombardia
 I Medici – serie televisiva